Skjolds Plads (plein), plein in het centrum van Kopenhagen
 Skjolds Plads (metrostation), metrostation, genoemd naar bovengenoemd plein